Landestheater ist eine andere Bezeichnung für eine Landesbühne.

Folgende Theater tragen oder trugen den Namen Landestheater:

Deutschland
Landestheater Allenstein (bis 1945)
Landestheater Altenburg – Theater&Philharmonie Thüringen 
Theater der Altmark – Landestheater Sachsen-Anhalt 
Landestheater der Mark Brandenburg – Luckenwalde 
Landestheater Burghofbühne
Landestheater Coburg
Landestheater Dessau – Anhaltisches Theater 
Landestheater Detmold 
Landestheater Dinkelsbühl
Thüringer Landestheater Eisenach
Landestheater Halle
Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester
Hessisches Landestheater Marburg
Landestheater Neustrelitz
Landestheater Niederbayern
Landestheater Oberpfalz
Landestheater Oldenburg
Rheinisches Landestheater Neuss
Mecklenburgisches Landestheater Parchim
Mitteldeutsches Landestheater Lutherstadt Wittenberg (heute Elbe-Elster-Theater)
Niederschlesisches Landestheater Jauer (Liegnitz)
Landestheater Rudolstadt 
Landestheater Schneidemühl (Grenzlandtheater) 
Landestheater Schwaben 
Landestheater Tübingen
Oberschlesisches Landestheater Beuthen O.S.
Ostdeutsches Landestheater Berlin
Ostpreußisches Landestheater Königsberg (Neues Schauspielhaus (Königsberg))
Sächsisches Landestheater (Staatsschauspiel Dresden)
Schlesisches Landestheater Bunzlau
Westfälisches Landestheater

Österreich
Salzburger Landestheater 
Landestheater Linz
Landestheater Niederösterreich
Tiroler Landestheater Innsbruck 
Vorarlberger Landestheater 

Theatername